Miejscowości w USA:
 Dryden – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Dryden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Dryden – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Dryden – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 Dryden (ang. Dryden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Dryden (ang. Dryden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Dryden (ang. Dryden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins

Miejscowości w Kanadzie:
 Dryden w Ontario

Osoby:
 Erasmus Dryden – angielski polityk
 John Dryden (1631–1700) – angielski poeta i dramaturg